Die Ehrendivision 1950/51 war die 37. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den dritten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger Stade Düdelingen belegte den vierten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1950/51